Дорога домой (Veettilekkulla Vazhi, ) — художественный фильм на малаялам 2010 года режиссёра Д-ра Биджу (Dr. Biju) с Притхвираджем в главной роли.

Сюжет 
В тюремной больнице умирает террористка, и единственный человек, который оказывается рядом, и к кому ей приходится обратиться, это врач этой больницы. Она диктует ему адрес где-то в отдаленной деревушке, и просит поехать туда за её сыном, чтобы передать ребёнка его отцу. Однако перед доктором ставится вдвойне сложная задача — отцом мальчика является лидер террористической организации.

Вместе с ребёнком доктор едет через разные штаты и города — бескрайние пустыни сменяются пальмовыми рощами, затем придет черед заснеженных горных пейзажей, но неизменным остается одно — бесконечная цепь ячеек террористической организации.
Зрителю предстоит узнать, зачем доктор рискует своей репутацией, почему ставит свою жизнь под угрозу ради совершенно постороннего ребёнка.

В ролях 
 Притхвирадж — доктор
 Мастер Говардхан (Master Govardhan) — ребёнок
 Малавика (Malavika) — жена доктора
 Индраджит (Indrajith) — тамильский террорист
 Иршад (Irshad) — Абдулла

О фильме 
«Дорога домой» — приключенческая драма, которая приоткрывает завесу в мир террористических организаций, действующих на территории Индии.

Премьера фильма состоялась на 12-м Мумбайском кинофестивале 22 октября 2010 года, а у себя дома, в Керале, фильм был показан лишь 5 августа 2011 года.

Фильм был отобран для показа на 28 международных кинофестивалях, среди которых 12-й Мумбайский кинофестиваль, 34-й Каирский международный кинофестиваль, 15-й Керальский Международный кинофестиваль , 3-й Джайпурский Международный кинофестиваль, 5-й Ченнайский Международный кинофестиваль, 10-й Международный кинофестиваль Imagine India в (Мадриде, Испания), 11-й Нью-Йоркский индийский кинофестиваль, Занзибарский Международный кинофестиваль, Лондонский индийский кинофестиваль, Кинофестиваль Bollywood and Beyond Film (в Германии), 38-й Теллуридский кинофестиваль (Теллурид, США), Кинофестиваль New Generation Film (в Германии), Азиатский кинофестиваль Third Eye (в Мумбае, Индия), Кинофестиваль в Сиэтле.

В числе прочих наград, в том числе и международных, фильм «Дорога домой» стал обладателем Национальной кинопремии (National Film Awards), как лучший художественный фильм на малаялам.

Фильм снимался в Керале, Кашмире, Джайсалмере, Джодхпуре, Биканере, Аджмере, Пушкаре, Дели.

Ссылки 
 
 Veettilekkulla Vazhi The Way Home
 http://www.thehindu.com/news/national/article2032096.ece?homepage=true
 https://web.archive.org/web/20160304214513/http://www.filmindiaworldwide.com/2011/06/malayalam-film-wins-multiple-awards-in.html
 http://www.nowrunning.com/movie/7334/malayalam/veettilekkulla-vazhi/3252/review.htm
 https://web.archive.org/web/20121022123545/http://www.hindustantimes.com/Entertainment/Regional/Gautaman-Bhaskaran-s-Review-Veettilekkulla-Vazhi/Article1-635929.aspx
 http://www.indiaglitz.com/channels/malayalam/review/11712.html

Фильмы на малаялам
Фильмы-драмы Индии
Фильмы о терроризме
Фильмы Индии 2010 года